Metaxás (Μεταξάς) es un apellido griego que posiblemente deriva de la palabra "metaxi" que significa "seda".  Es el apellido de:
 Andreas Metaxas (1786-1860), político griego;
 Ioannis Metaxas (1871-1941), general y dictador griego;
 Nikolas Metaxas (n. 1988), cantante chipriota.

Referencias